Clays ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Clays (1893–?), belgischer Politiker
 Paul-Jean Clays (1817–1900), belgischer Marinemaler und Aquarellist

Siehe auch:
 Claeys
 Clais (Begriffsklärung)